Osobe:
 Sveta Margareta mučenica (Antiohijska) (u. 304.)
 Sveta Margareta Škotska (o. 1045. – 1093)
 Sveta Margareta Engleska (u. 1192.)
 Sveta Margareta Ugarska (1242. – 1271.)
 Sveta Margareta Kortonska (1247. – 1297.)
 Margareta od Castella (1287. – 1320.)
 Margareta Ward (oko 1550. – 1588.)
 Sveta Margareta Bourgeoys (1620. – 1700.)
 Sveta Margareta Marija Alacoque (1647. – 1690.)
 Sveta Marija Margareta d'Youville (1701. – 1771.),
 Sveta Margareta Kotorska
 pobožna Alojzije Margarita Claret de la Touche

Naselja:
 Sveta Margareta (Austrija), naselje u Austriji
 Santa Margarita (Kalifornija)

Izvori